Fruitdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fruitdale (Californië)
Harbeck-Fruitdale
Fruitdale (South Dakota)